Gewerbebach oder Gewerbekanal ist der Name folgender künstlicher Gewässer:

 Gewerbebach (Dreisam), Gewässersystem der Freiburger Bächle im Zusammenhang mit der Dreisam, Freiburg im Breisgau
 Gewerbebach (Schöpfebach), Mittellauf des Schöpfebachs, Ettenbach, Baden-Württemberg

 Gewerbekanal (Elz), linker Seitenkanal der Elz (zum Oberrhein) von nahe dem Ort Untertal bis nach Waldkirch selbst, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Gewerbekanal (Ettenbach), linker Seitenkanal des Ettenbachs in Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Gewerbekanal (Wiese), linker Nebenlauf der Wiese durch Maulburg und Steinen-Höllstein, beide Orte im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg